

Cinema 
Nevermind – film del 2018 diretto da Eros Puglielli

Musica 
Nevermind – album dei Nirvana del 1991
Nevermind – singolo di Dennis Lloyd del 2016